Cet article présente les épisodes de la treizième saison de . C'est la première saison diffusée sur la nouvelle chaîne ITVBe.

Personnages 

Jess Wright
James « Arg » Argent
Lydia Bright
Chloe Sims
Gemma Collins
Lauren Pope
Patricia « Nanny Pat » Brooker
Billie Faiers
Carol Wright
Ricky Rayment
James « Diags » Bennewith
Bobby-Cole Norris
Tom Pearce
Jasmin Walia
Dan Osborne
James Lock
Ferne McCann
Charlie Sims
Elliot Wright
Lewis Bloor
Danielle Armstrong
Fran Parman
Georgia Kousoulou
Vas J. Morgan

Liste des épisodes





Épisode 3

Épisode 4

Épisode 5

Épisode 6

Épisode 7

Épisode 8

Épisode 9

Épisode 10

Épisode 11

Épisode spécial :

Notes et références 

13